Синтия Стивенсон (, род. 2 августа 1962) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Синтия Стивенсон родилась в Окленде, штат Калифорния, но выросла в Ванкувере, Британская Колумбия. Она появилась в нескольких телешоу, а в 1992 году дебютировала на большом экране в фильме «Игрок» с Тимом Роббинсом. Она также появилась в фильмах «Прощание с Парижем», «Семейный праздник», «Мальчишник наоборот», «Счастье», «Агент Коди Бэнкс» и его сиквеле «Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения Лондон».

На телевидении Стивенсон снялась в нескольких недолго просуществовавших комедийных сериалах «Выживание в пригороде», «Боб», «Хоуп и Глория» и «Ох, детка». Она пожалуй наиболее известна по своей постоянной роли в сериале «Мёртвые, как я», который выходил в течение двух сезонов, с 2003 по 2004 год, на кабельном канале Showtime. Кроме того она снялась в сериале «Люди в деревьях» с Энн Хеч в 2006—2008 годах. Также Стивенсон появилась в трёх сериалах Шонды Раймс, «Анатомия страсти», «Частная практика» и «Скандал». В 2015 году она снялась в ситкоме TBS «Твоя семья или моя» с Эд Бегли-младший.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Cynthia Stevenson official website
 

Актрисы телевидения США
Персоналии:Ванкувер